— японская рок-группа, известная своими энергичными хард-рок песнями и поп-балладами

Дискография

Альбомы 
Студийные альбомы
 B’z (21 сентября 1988)
 OFF THE LOCK (21 мая 1989)
 BREAK THROUGH (21 февраля 1990)
 RISKY (7 ноября 1990)
 IN THE LIFE (27 ноября 1991)
 RUN (28 октября 1992)
 The 7th Blues (2 марта 1994)
 LOOSE (22 ноября 1995)
 SURVIVE (19 ноября 1997)
 Brotherhood (14 июля 1999)
 ELEVEN (6 декабря 2000)
 GREEN (3 июля 2002)
 BIG MACHINE (17 сентября 2003)
 THE CIRCLE (6 апреля 2005)
 MONSTER (28 июня 2006)
 ACTION (5 декабря 2007)
 MAGIC (18 ноября 2009)
 C’mon (27 июля 2011)
 Epic Day (4 марта 2015)
 DINOSAUR 
 NEW LOVE 
 Highway X 

Мини альбомы
 BAD COMMUNICATION (21 октября 1989)
 WICKED BEAT (21 июня 1990)
 MARS (29 мая 1991)
 FRIENDS (9 декабря 1992)
 FRIENDS II (25 ноября 1996)
 DEVIL (23 апреля 2002)
 B'z (25 июля 2012)
 FRIENDS III

Компиляции
 B’z The Best «Pleasure» (20 мая 1998)
 B’z The Best «Treasure» (20 сентября 1998)
 B’z The «Mixture» (23 февраля 2000)
 The Ballads ~Love & B’z~ (11 декабря, 2002)
 B’z The Best «Pleasure II» (30 ноября 2005)

Синглы

DVD 
 LIVE RIPPER (14 марта 2001)
 «BUZZ!!» THE MOVIE (14 марта 2001)
 The true meaning of «Brotherhood»? (14 марта 2001)
 once upon a time in Yokohama (14 марта 2001)
 a BEAUTIFUL REEL. B’z LIVE-GYM 2002 GREEN ～GO★FIGHT★WIN～ (27 ноября 2002)
 Typhoon No.15 ～B’z LIVE-GYM The Final Pleasure «IT’S SHOWTIME!!» in Nagisaen～ (25 февраля 2004)

Видео 
 FILM RISKY (16 декабря 1990)
 JUST ANOTHER LIFE (11 декабря 1991)
 LIVE RIPPER (8 декабря 1993)
 «BUZZ!!» THE MOVIE (1 января 1996)
 The true meaning of «Brotherhood»? (8 декабря 1999)
 once upon a time in Yokohama (2 августа 2000)
 a BEAUTIFUL REEL. B’z LIVE-GYM 2002 GREEN ～GO★FIGHT★WIN～ (27 ноября 2002)
 Typhoon No.15 ～B’z LIVE-GYM The Final Pleasure «IT’S SHOWTIME!!» in Nagisaen～ (25 февраля 2004)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы B’z
 Nippop Profile|B’z
 B’z
 B’z no bise французский сайт с переводами и известиями

Рок-группы Японии
Хеви-метал-группы Японии
Метал-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году
Хард-рок-группы Японии